Finalen av Copa Libertadores 2008 spelades för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan ecuadorianska LDU Quito och brasilianska Fluminense, där LDU Quito tog sin första titel efter att ha vunnit med 3-1 på straffar i den avgörande matchen.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 2008 på rsssf.com

Sport i Ecuador
Sport i Brasilien
2008 i Ecuador
2008 i Brasilien
Fluminense FC
Fotbollsåret 2008